Napóleon: olasz eredetű férfinév, jelentése: Nápolyból származó.

Híres személyek
 I. Napóleon francia császár (1769–1821): Bonaparte Napóleon, francia hadvezér, 1799–1804 között első konzul, 1804–1814/15 között I. Napóleon néven a franciák császára. 
 Code Napoléon vagy Napóleon törvénykönyve: Francia polgárjogi törvénykönyv, melyet 1804-ben iktattak törvénybe, és módosításokkal ma is hatályban van. 
 II. Napóleon francia császár (1811–1832): a „Sasfiók”, Reichstadt hercege, 1815-ben rövid ideig a franciák második császára, 1814–18-ig Parma címzetes hercege (principe di Parma).
 III. Napóleon francia császár (1808–1873): Charles-Louis Napoléon Bonaparte, a korabeli magyar sajtóban Napóleon Lajosként szerepel, gúnyneve „Kis Napóleon” (Napoléon le Petit).
 Napóleon Lajos francia császári herceg (1856–1879): III. Napóleon császárnak és feleségének, Eugénia császárnénak egyetlen gyermeke, a bonapartisták számára IV. Napóleon.
 Napoléon Joseph Charles Paul Bonaparte (1822–1891): tábornok, Jérôme Bonaparte fia, „Napóleon herceg” (Le Prince Napoléon”), gúnynevén „Plon-Plon”.

Filmek
 Napóleon (Napoléon vu par Abel Gance), 1927-es francia némafilm, rendező Abel Gance, címszereplő Albert Dieudonné
 Napóleon (Napoléon), 1955-ös francia mozifilm, rendező Sacha Guitry, címszereplők Daniel Gélin  (az ifjú Bonaparte), Raymond Pellegrin (az idős császár)
 Napóleon, 1989-es magyar tévéfilm, rendező Sólyom András, Pogány József drámájából, forgatókönyvíró Hegedüs Géza, címszereplő Rudolf Péter
 Napóleon (Napoléon) 2002-es 4-részes francia–angol–német tévéfilm (minisorozat); rendező Yves Simoneau, címszereplő Christian Clavier
 Napóleon (Io e Napoleone), 2006-as olasz-francia film, rendezte Paolo Virzi, címszereplő Daniel Auteuil
 Napóleon (Napoleon) 2023-as brit-amerikai film, rendezte Ridley Scott, címszereplő Joaquin Phoenix